Soley ist der Familienname folgender Personen:

 Clive Soley, Baron Soley (* 1939), britischer Politiker
 Seyfo Soley (* 1980),  gambischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sóley, isländische Musikerin